L'édition 2018-2019 de la OK Liga se joue du  au . Le championnat regroupe .

Le FC Barcelone est le tenant du titre.

Il a été décidé que lors de la saison 2019-2020, seules 14 équipes joueront dans la OK Liga. En conséquence, et pour cette année seulement, 4 équipes (au lieu de 3) sont reléguées en division inférieure, alors que seulement 2 sont promues d'OK Liga Plata.

Équipes

Saison régulière

Classement 

|valign="top"|

|}

Classement des buteurs

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat d'Espagne de rink hockey (OK Liga)

Lien externe 
 .

Championnat d'Espagne de rink hockey
Rink hockey en 2018
Rink hockey en 2019
Rink hockey M